Helgafell ("Heilige berg") is de naam van twee bergen op IJsland.

 Helgafell (Heimaey), een inactieve vulkaan op het eiland Heimaey
 Helgafell (Þórsnes), een 73 meter hoge heuvel op het schiereiland Þórsnes